Тип 91:
Тип 91- японский истребитель

 Тип 91 — тайваньский автомат;
 Тип 91 — японская универсальная (ручная и ружейная) осколочная граната.
 Тип 91 — китайский подствольный гранатомёт.
 Тип 91 — японский переносной зенитный ракетный комплекс.
 Тип 91 — японский танковый пулемёт на базе ручного пулемёта Тип 11.
Тип 91 — японский тяжёлый многобашенный танк межвоенного периода.